Collsacreu (Arenys de Munt), entitat de població del municipi d'Arenys de Munt (Maresme)
 Collsacreu (Vilanova de Sau), serra de Vilanova de Sau (Osona)
 Collsacreu (Serralada Litoral), coll entre els municipis d'Arenys de Munt (Maresme) i Vallgorguina (Vallès Oriental)
 Riera de Collsacreu, riera situada al municipi de Vallgorguina (Vallès Oriental)